Plaatsen:
 Butterworth (Maleisië), een stad in Maleisië
 Butterworth (Oost-Kaap), een stad in Zuid-Afrika

Personen:
Peter Butterworth (1919-1979), Engels acteur
George Butterworth (1885-1916), Engels componist

Overig:
 Butterworth (bedrijf), bedrijf
 Butterworth-filterprototype, een elektronisch filter met bepaalde eigenschappen
 Butterworth (sproeier), t.b.v. tank cleaning